Завьяловский район () — административно-территориальная единица и упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации.

Административный центр — село Завьялово.

Законом Удмуртской Республики от 10.06.2021 № 64-РЗ к 25 июня 2021 года муниципальный район и входящие в его состав сельские поселения преобразованы в муниципальный округ (слово район в официальном названии сохраняется).

Физико-географические сведения 
Район расположен в центральной части республики и граничит с Якшур-Бодьинским районом на севере, Воткинским на северо-востоке, Пермским краем на востоке, Сарапульским районом на юго-востоке, Малопургинским на юге и Увинским на западе. Север района располагается в Центрально-Удмуртской низменности, юго-восток — на Сарапульской возвышенности, а юго-запад — на Можгинской возвышенности. Крупнейшие реки района — Кама и её правый приток Иж.

Лесистость района 37,4 %, при средней по Удмуртии — 46,8 %.

История 
Завьяловский район был образован 1 июня 1937 года примерно из половины Ижевского в ходе административно-территориальной реформы по разукрупнению существующих районов. Первоначально в состав района входило 11 сельсоветов: Докшинский, Завьяловский, Ильинский, Новомартьяновский, Новочультемский, Пазелинский, Раскольниковский (Гольянский), Старокентский, Чемошурский, Ягульский и Якшурский.

В 1939 году в состав района вошли Бахиловский, Козмодемьянский и Никольско-Бурановский сельсоветы, а Пазелинский и Ягульский сельсоветы переданы в Ижевский район, после чего вплоть до 1963 года существенных территориальных преобразований района не происходило. По состоянию на 1959 год, район включал Бабинский, Гольяновский, Завьяловский, Казмасский, Старокентский, Чемошурский и Якшурский сельсоветы.

1 февраля 1963 года район упраздняется, а вся его территория входит в Ижевский сельскохозяйственный район. Но уже 12 января 1965 года последний разукрупняется, его административный центр переносится в Завьялово, а район переименовывается в Завьяловский.

По состоянию на 1965 год, включал Бабинский, Гольянский, Завьяловский, Казмасский, Люкский, Подшиваловский, Среднепостольский, Старокентский, Чемошурский, Шабердинский, Юськинский, Ягульский и Якшурский сельсоветы. В 1966 году часть пригородных населённых пунктов переходит в подчинение Горсовету Ижевска, происходит преобразование Чемошурского сельсовета в Первомайский. В 1970 году Старокентский сельсовет преобразовывается в Каменский. В 1979 году образуется новый Пироговский сельсовет, в 1987 году — Италмасовский, в 1988 году — Хохряковский, а в 1991 году Вараксинский и Октябрьский сельсоветы.

Согласно закону Удмуртской Республики от 28 сентября 2001 года № 43-РЗ «О статусе столицы Удмуртской Республики» Завьяловский район имеет статус «пристоличного района».

В соответствии с законом Удмуртской Республики от 08.06.2021 № 64-РЗ «О преобразовании муниципальных образований, образованных на территории Завьяловского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» Завьяловский район был преобразован в муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики путём объединения следующих (ранее ранее входивших в его состав) муниципальных образований — сельских поселений: Бабинское, Вараксинское, Гольянское, Завьяловское, Италмасовское, Казмасское, Каменское, Кияикское, Люкское, Октябрьское, Первомайское, Пироговское, Подшиваловское, Совхозное, Среднепостольское, Хохряковское, Шабердинское, Ягульское, Якшурское.

Население 

Район занимает 1-е место по численности населения и 1-е место по плотности среди муниципальных районов Удмуртии.

Демография
В 2011 году родилось человек, умерло -

В 2011 году рождаемость составила 15,2 ‰, смертность — 11,2 ‰, естественный прирост населения — 4,0 ‰, при среднем по Удмуртии — 1,0 ‰. Также население района увеличилось за счёт миграционного прироста (разницы между числом выбывших и прибывших на территорию района), в 2011 году миграционный прирост населения составил 223 человека.

Национальный состав
По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 50,7 %, русские — 43,9 %, татары — 3,2 %.

По результатам переписи 2010 года, среди населения района удмурты составляли 42 %, русские — 51 %, татары — 4 %.

Административно-муниципальное устройство 
В Завьяловский район как административно-территориальную единицу входят 19 сельсоветов. Сельсоветы (сельские администрации) одноимённы образованным в их границах сельским поселениям.

В Завьяловском муниципальном районе было 126 населённых пунктов в составе 19 сельских поселений:

Местное самоуправление 

Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава, структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
 Совет депутатов муниципального образования — представительный орган местного самоуправления, в составе 30 депутатов, избирается каждые 5 лет.
 Глава муниципального образования — высшее должностное лицо района, избирается депутатами Думы из своего состава. Должность Главы района занимает — Коняшин Андрей Владимирович.
 Администрация муниципального образования — исполнительно-распорядительный орган муниципального района. Глава Администрации района назначается на должность Районной Думой по результатам конкурса. Должность Главы Администрации района занимает — Четкарёв Михаил Ильич.

 Символика района

Официальными символами муниципального района являются герб и флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Социальная инфраструктура 

Система образования района включает 25 школ, в том числе: 21 среднюю и школу-интернат для детей-сирот в селе Завьялово, спортивную школу (ДЮСШ), детскую школу искусств и 39 детских садов. Медицинскую помощь населению оказывают 5 больничных учреждений и 49 фельдшерско-акушерских пунктов. Также в районе действуют 35 сельских клубов и клубных учреждения, 34 библиотеки, профессиональные училища ПУ № 148 и ПУ № 149 (оба действуют при колониях) и психоневрологический интернат.

Достопримечательности 
В деревне Лудорвай расположен одноимённый архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом, воссоздающий удмуртские усадьбы конца XIX века. Во время праздников Масленицы, Рождества и других здесь проводятся народные гуляния в этническом стиле.

В селе Люк находится церковь Петра и Павла (1912 год), построенная в русско-византийском стиле. К другим примечательным церквям относятся Космо-Дамиановский храм в селе Бабино (1895 год), Покровская церковь в селе Юськи (1859 год), Спасо-Преображенская церковь в селе Ягул (1915 год).

В селе Италмас находится дом-музей олимпийской чемпионки , а в селе Люк — музей, посвящённый учёному этнографу .

К объектам культуры федерального значения относится Постольское городище (или — «Кленовый мыс») (V—VIII века), находящееся в 4 км к северо-западу от села Постол.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Завьяловский район»
 Сайт жителей Завьяловского района Удмутской Республики
 Завьяловский районный краеведческий музей
 Завьяловский район на сайте Госсовета УР 

Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году